Il Collio Goriziano Merlot è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino non molto intenso.
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo.
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  5148,83  
Gorizia  (1991/92)  5388,16  
Gorizia  (1992/93)  5821,45  
Gorizia  (1993/94)  5182,14  
Gorizia  (1994/95)  4760,64  
Gorizia  (1995/96)  4176,77  
Gorizia  (1996/97)  5283,41

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot